Александър Трифонов може да се отнася за:

 Александър Трифонов (революционер), български революционер
 Александър Трифонов (актьор), български актьор